Пре́мия «Сере́бряная ле́нта» за лу́чшую же́нскую роль () — ежегодная кинопремия, присуждаемая с 1946 года основанной в том же году Итальянской национальной ассоциацией киножурналистов (). С 1946 по 1956 год премии вручались за финансовый год, с 1957 года — за календарный год.

С 1946 по 2018 год всего были вручены 74 премии, её обладателями стали 46 киноактрис. Один раз премия была вручена сразу четырём киноактрисам (в 2004 году, всем за работу над фильмом Лучшие годы молодости). Трижды премия вручалась двум актрисам в один год (в 1997, 2010 и 2016 годах). Пять лет премия не присуждалась (в 1949—50, 1955—56, 1959, 1962 и 1968 годах).

Чаще всего лауреатом премии становились Маргерита Буй и Марианджела Мелато — они получали премию «Серебряная лента» за лучшую женскую роль по пять раз. Четырежды премию получали Анна Маньяни и Жасмин Тринка, трижды — Джованна Меццоджорно и Микаэла Рамаццотти.

Русские названия фильмов даны по сайту IMDB, а при их отсутствии там — по сайту Кинопоиск.

Лауреаты премии

См. также 
 Премия «Серебряная лента» за лучшую режиссуру
 Премия «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль

Комментарии

Примечания

Литература 

Серебряная лента
Награды актрисам